Marynowo (Ermland-Mazurië), een plaats in het Poolse district Ostródzki, woiwodschap Ermland-Mazurië
 Marynowo (Podlachië), een plaats in het Poolse district Sejneński, woiwodschap Podlachië